Tycho se poate referi la:

 Astronomul și alchimistul danez Tycho Brahe
 Craterul Tycho de pe Lună, numit în cinstea savantului sus menționat
 Tycho (muzician), muzician american

Dezambiguizare